

Art et culture 
  est une comédie musicale de 1927.
 Rio Rita est un film réalisé par Luther Reed et sorti en 1929.
 Le Rio Rita est une cabaret situé 4 rue Arsène Houssaye, un des hauts lieux du jazz à Paris dans les années 1930. 
 Rio Rita est un film musical américain réalisé par S. Sylvan Simon et sorti en 1942.
 Rio Rita est un personnage de , comic publié par AC Comics.
 Rio Rita est une chanson enregistrée par .

Géographie 
  est une ville du Panama
 Rio Rita est une rivière qui traverse l'East China Normal University de Shanghai.